Haemaphysalis — род клещей из семейства иксодовых. Типовым видом рода является Haemaphysalis concinna.

Описание 
Все фазы лишены глаз.

Цикл развития трёххозяинный.

Поведение 
Типы подстерегания: пастбищный и гнездово-норный.

Распространение 
Распространение всесветное. Известно 14 подродов. В Палеоарктике 10 подродов, в фауне бывшего СССР — 9 (Филлипова, 1994).
 Подрод Allocerea Schulze, 1918
 Подрод Allophysalis Hoogstraal, 1959
 Подрод Aboimisalis Dias, 1963
 Подрод Herpetobia Canestrini, 1890
 Подрод Ornitophysalis Hoogstraal et Wassef, 1973
 Подрод Haemaphysalis (s. str.) Koch, 1844
 Подрод Kaiseriana Dias, 1963
 Подрод Segalia Dias, 1968
 Подрод Rhipistoma Koch, 1844

Эпидемиология 
Могут быть переносчиками вируса клещевого энцефалита, возбудителя клещевого сыпного тифа Северной Азии, возбудителя Ку-лихорадки, анаплазмоза овец, бабезиоза.

Классификация 
Более 160 видов.

 Haemaphysalis aborensis Warburton, 1913
 Haemaphysalis aciculifer Warburton, 1913
 Haemaphysalis aculeata Lavarra, 1904
 Haemaphysalis adleri Feldman-Muhsam, 1951
 Haemaphysalis anomala Warburton, 1913
 Haemaphysalis anomaloceraea Teng & Cui, 1984
 Haemaphysalis anoplos Hoogstraal, Uilenberg & Klein, 1967
 Haemaphysalis aponommoides Warburton, 1913
 Haemaphysalis asiatica (Supino, 1897)
 Haemaphysalis atheruri Hoogstraal, Trapido & Kohls, 1965
 Haemaphysalis bancrofti Nuttall & Warburton, 1915
 Haemaphysalis bandicota Hoogstraal & Kohls, 1965
 Haemaphysalis bartelsi Schulze, 1938
 Haemaphysalis bequaerti Hoogstraal, 1956
 Haemaphysalis birmaniae Supino, 1897
 Haemaphysalis bispinosa Neumann, 1897
 Haemaphysalis borneata Hoogstraal, 1971
 Haemaphysalis bremneri Roberts, 1963
 Haemaphysalis calcarata Neumann, 1902
 Haemaphysalis calva Nuttall & Warburton, 1915
 Haemaphysalis campanulata Warburton, 1908
 Haemaphysalis canestrinii (Supino, 1897)
 Haemaphysalis capricornis Hoogstraal, 1966
 Haemaphysalis caucasica Olenev, 1928
 Haemaphysalis celebensis Hoogstraal, Trapido & Kohls, 1965
 Haemaphysalis chordeilis (Packard, 1869)
 Haemaphysalis colasbelcouri (Santos Dias, 1958)
 Haemaphysalis concinna Koch, 1844
 Haemaphysalis cooleyi Bedford, 1929
 Haemaphysalis cornigera Neumann, 1897
 Haemaphysalis cornupunctata Hoogstraal & Varma, 1962
 †Haemaphysalis cretacea Chitimia-Dobler, Pfeffer & Dunlop, 2018
 Haemaphysalis cuspidata Warburton, 1910
 Haemaphysalis dangi Phan Trong, 1977
 Haemaphysalis danieli Černý & Hoogstraal, 1977
 Haemaphysalis darjeeling Hoogstraal & Dhanda, 1970
 Haemaphysalis davisi Hoogstraal, Dhanda & Bhat, 1970
 Haemaphysalis demidovae Emel’yanova, 1978
 Haemaphysalis doenitzi Warburton & Nuttall, 1909
 Haemaphysalis elliptica (Koch, 1844)
 Haemaphysalis elongata Neumann, 1897
 Haemaphysalis erinacei Pavesi, 1884
 Haemaphysalis eupleres Hoogstraal, Kohls & Trapido, 1965
 Haemaphysalis filippovae Bolotin, 1979
 Haemaphysalis flava Neumann, 1897
 Haemaphysalis formosensis Neumann, 1913
 Haemaphysalis fossae Hoogstraal, 1953
 Haemaphysalis fujisana Kitaoka, 1970
 Haemaphysalis garhwalensis Dhanda & Bhat, 1968
 Haemaphysalis goral Hoogstraal, 1970
 Haemaphysalis grochovskajae Kolonin, 1992
 Haemaphysalis heinrichi Schulze, 1939
 Haemaphysalis hirsuta Hoogstraal, Trapido & Kohls, 1966
 Haemaphysalis hispanica Gil Collado, 1938
 Haemaphysalis hoodi Warburton & Nuttall, 1909
 Haemaphysalis hoogstraali Kohls, 1950
 Haemaphysalis houyi Nuttall & Warburton, 1915
 Haemaphysalis howletti Warburton, 1913
 Haemaphysalis humerosa Warburton & Nuttall, 1909
 Haemaphysalis hylobatis Schulze, 1933
 Haemaphysalis hyracophila Hoogstraal, Walker & Neitz, 1971
 Haemaphysalis hystricis Supino, 1897
 Haemaphysalis ias Nakamura & Yajima, 1937
 Haemaphysalis indica Warburton, 1910
 Haemaphysalis indoflava Dhanda & Bhat, 1968
 Haemaphysalis inermis Birula, 1895
 Haemaphysalis intermedia Warburton & Nuttall, 1909
 Haemaphysalis japonica Warburton, 1908
 Haemaphysalis juxtakochi Cooley, 1946
 Haemaphysalis kadarsani Hoogstraal & Wassef, 1977
 Haemaphysalis kashmirensis Hoogstraal & Varma, 1962
 Haemaphysalis kinneari Warburton, 1913
 Haemaphysalis kitaokai Hoogstraal, 1969
 Haemaphysalis koningsbergeri Warburton & Nuttall, 1909
 Haemaphysalis kopetdaghica Kerbabaev, 1962
 Haemaphysalis kutchensis Hoogstraal & Trapido, 1963
 Haemaphysalis kyasanurensis Trapido, Hoogstraal & Rajagopalan, 1964
 Haemaphysalis lagostrophi Roberts, 1963
 Haemaphysalis lagrangei Larrousse, 1925
 Haemaphysalis laocayensis Phan Trong, 1977
 Haemaphysalis leachi (Audouin, 1826)
 Haemaphysalis lemuris Hoogstraal, 1953
 Haemaphysalis leporispalustris (Packard, 1869)
 Haemaphysalis lobachovi Kolonin, 1995
 Haemaphysalis longicornis Neumann, 1901
 Haemaphysalis luzonensis Hoogstraal & Parrish, 1968
 Haemaphysalis madagascariensis Colas-Belcour & Millot, 1948
 Haemaphysalis mageshimaensis Saito & Hoogstraal, 1973
 Haemaphysalis megalaimae Rajagopalan, 1963
 Haemaphysalis megaspinosa Saito, 1969
 Haemaphysalis menglaensis Pang, Chen & Xiang, 1982
 Haemaphysalis minuta Kohls, 1950
 Haemaphysalis mjoebergi Warburton, 1926
 Haemaphysalis montgomeryi Nuttall, 1912
 Haemaphysalis moreli Camicas, Hoogstraal & El Kammah, 1972
 Haemaphysalis moschisuga Teng, 1980
 Haemaphysalis muhsamae Santos Dias, 1954
 Haemaphysalis nadchatrami Hoogstraal, Trapido & Kohls, 1965
 Haemaphysalis nepalensis Hoogstraal, 1962
 Haemaphysalis nesomys Hoogstraal, Uilenberg & Klein, 1966
 Haemaphysalis norvali Hoogstraal & Wassef, 1983
 Haemaphysalis novaeguineae Hirst, 1914
 Haemaphysalis obesa Larrousse, 1925
 Haemaphysalis obtusa Dönitz, 1910
 Haemaphysalis orientalis Nuttall & Warburton, 1915
 Haemaphysalis ornithophila Hoogstraal & Kohls, 1959
 Haemaphysalis palawanensis Kohls, 1950
 Haemaphysalis papuana Thorell, 1883
 Haemaphysalis paraleachi Camicas, Hoogstraal & El Kammah, 1983
 Haemaphysalis paraturturis Hoogstraal, Trapido & Rebello, 1963
 Haemaphysalis parmata Neumann, 1905
 Haemaphysalis parva Neumann, 1897
 Haemaphysalis pavlovskyi Pospelova-Shtrom, 1935
 Haemaphysalis pedetes Hoogstraal, 1972
 Haemaphysalis pentalagi Pospelova-Shtrom, 1935
 Haemaphysalis petrogalis Roberts, 1970
 Haemaphysalis phasiana Saito, Hoogstraal & Wassef, 1974
 Haemaphysalis pospelovashtromae Hoogstraal, 1966
 Haemaphysalis primitiva Teng, 1982
 Haemaphysalis psalistos Hoogstraal, Kohls & Parrish, 1967
 Haemaphysalis punctaleachi Camicas, Hoogstraal & El Kammah, 1973
 Haemaphysalis punctata Canestrini & Fanzago, 1878
 Haemaphysalis qinghaiensis Teng, 1980
 Haemaphysalis quadriaculeata Kolonin, 1992
 Haemaphysalis ramachandrai Dhanda, Hoogstraal & Bhat, 1970
 Haemaphysalis ratti Kohls, 1948
 Haemaphysalis renschi Schulze, 1933
 Haemaphysalis roubaudi Toumanoff, 1940
 Haemaphysalis rugosa Santos Dias, 1956
 Haemaphysalis rusae Kohls, 1950
 Haemaphysalis sambar Hoogstraal, 1971
 Haemaphysalis sciuri Kohls, 1950
 Haemaphysalis semermis Neumann, 1901
 Haemaphysalis shimoga Trapido & Hoogstraal, 1964
 Haemaphysalis silacea Robinson, 1912
 Haemaphysalis silvafelis Hoogstraal & Trapido, 1963
 Haemaphysalis simplex Neumann, 1897
 Haemaphysalis simplicima Hoogstraal & Wassef, 1979
 Haemaphysalis sinensis Zhang, 1981
 Haemaphysalis spinigera Neumann, 1897
 Haemaphysalis spinulosa Neumann, 1906
 Haemaphysalis subelongata Hoogstraal, 1953
 Haemaphysalis subterra Hoogstraal, El Kammah & Camicas, 1992
 Haemaphysalis sulcata Canestrini & Fanzago, 1878
 Haemaphysalis sumatraensis Hoogstraal, El Kammah, Kadarsan & Anastos, 1971
 Haemaphysalis sundrai Sharif, 1928
 Haemaphysalis suntzovi Kolonin, 1993
 Haemaphysalis susphilippensis Hoogstraal, Kohls & Parrish, 1968
 Haemaphysalis taiwana Sugimoto, 1936
 Haemaphysalis tauffliebi Morel, 1965
 Haemaphysalis theilerae Hoogstraal, 1953
 Haemaphysalis tibetensis Hoogstraal, 1965
 Haemaphysalis tiptoni Hoogstraal, 1953
 Haemaphysalis toxopei Warburton, 1927
 Haemaphysalis traguli Oudemans, 1928
 Haemaphysalis traubi Kohls, 1955
 Haemaphysalis turturis Nuttall & Warburton, 1915
 Haemaphysalis verticalis Itagaki, Noda & Yamaguchi, 1944
 Haemaphysalis vidua Warburton & Nuttall, 1909
 Haemaphysalis vietnamensis Hoogstraal & Wilson, 1966
 Haemaphysalis warburtoni Nuttall, 1912
 Haemaphysalis wellingtoni Nuttall & Warburton, 1908
 Haemaphysalis xinjiangensis Teng, 1980
 Haemaphysalis yeni Toumanoff, 1944
 Haemaphysalis zumpti Hoogstraal & El Kammah, 1974

Примечания

Литература 
 Колонин Г. В. Распространение иксодовых клещей. — М.: Наука, 1984. — 96 с.
 Сердюкова Г. В. Иксодовые клещи фауны СССР / Г. В. Сердюкова. — М., Л. : Изд-во АН СССР, 1956. — 122 с.
 Филиппова Н. А. Иксодовые клещи подсем. Amblyomminae / Н. А. Филиппова // Фауна России и сопредельных стран. —  : Наука, 1997. — Т. IV(5) : Паукообразные. — 383 с.

Иксодовые клещи
Роды паукообразных